Thiagu Gentil Brandão (Rio de Janeiro, 23 de maio de 1982) é um cantor, compositor, multi-instrumentista, arranjador, ator e poeta brasileiro.

Lançou em 2012 de forma independente, seu primeiro CD homônimo com 12 faixas inédias e compostas por ele próprio.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Atores do estado do Rio de Janeiro
Poetas do estado do Rio de Janeiro